

Patronyme 

 Pierre-Henri Lamazou (1828-1883), évêque de Limoges ;
 Pierre Lamazou-Betbeder, (1895-1951), fut un homme politique français.
 Titouan Lamazou (1955- ), navigateur, artiste et écrivain français.